Eibar är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Gipuzkoa och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Eibar ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Eibar är huvudsakligen kuperad. Eibar ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Eibar. Runt Eibar är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Durango,  km väster om Eibar. I omgivningarna runt Eibar växer i huvudsak blandskog. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Baskien